Bate-Volta é um tipo de brinquedo (normalmente miniatura de algum veículo) equipado com um sistema giratório que permite manobras aleatórias em curto espaço de tempo. Dessa forma o veículo anda aleatoriamente, e ao encontrar um obstáculo o sistema giratório "volta", dando a impressão de ser controlado.

A fabricante de brinquedos brasileira Estrela possuía uma linha muito popular desse tipo de brinquedo nos anos 1970/1980. 

Brinquedos